Oops ou Oups peuvent désigner :
 Oops! Wrong Planet (1977), album du groupe Utopia.
  (2000), chanson, album et tournée de Britney Spears.
 Samantha oups ! (2004-2004), série télévisée humoristique française.
 Oups ! (2009), album de bande dessinée de la série Game Over.
 Oops, un bimensuel français consacré à la mode.